Canal 27 puede referirse a:

 Canal 27, canal cristiano de El Salvador.
 Canal 27 de Guatemala.
 Canal 27 de Asunción, Paraguay.

Canales de televisión por número